Emergenz steht für:

 Emergenz, Möglichkeit der Herausbildung neuer Eigenschaften eines Systems
 Emergenz (Botanik), vielzellige Auswüchse an Organen
 Emergenz, Schlupf bei der Metamorphose einiger Insekten, siehe Häutung
	

Emergent steht für:
 Emergent, Urwaldriese in der obersten Kronenschicht im Regenwald
 Emergent BioSolutions, US-amerikanisches Biopharma-Unternehmen

Siehe auch:
 Emergent Virus, entstehendes Virus
 Emergent Gameplay, Spielmechanik
 emergente Ordnung, Fachbegriff der Soziobiologie
 Emergenza, Musikfestival